Hechenblaikner ist der Familienname folgender Personen:

 Ingenuin Hechenblaikner (1883–1933), österreichischer Chemiker und Bergsteiger
 Lois Hechenblaikner (* 1958), österreichischer Fotograf
 Manuel Hechenblaikner (* 1990), österreichischer Handballspieler

Siehe auch:
 Franz Hechenblaickner (1896–1987), österreichischer Politiker (SPÖ)